Raffaello - La divina bellezza (in originale Raphael - In Search of Beauty) è un documentario prodotto da Sky Arts Production Hub all'interno dell'antologia Italian Season, serie internazionale che racconta le meraviglie artistiche italiane
 
 
.

Trama 
Il documentario esplora la vita e l’arte di Raffaello Sanzio partendo da un affascinante mistero: chi è la donna che ha ritratto nel sensuale, celeberrimo dipinto La Fornarina? E che tipo di legame la legava con colui che è stato uno dei più grandi artisti del Cinquecento?

Distribuzione 
In Italia viene trasmesso dal 2016 su Sky Arte HD.

Note

Collegamenti esterni